Franciaország
Saint-Jean-aux-Bois, település Ardennes megyében
Saint-Jean-aux-Bois, település Oise megyében